Příjmení Brown nosí více významných osobností:

 Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881–1955), anglický sociální antropolog, strukturní funkcionalista
 Alice Brownová (* 1960), americká sprinterka
 Antonio Brown (* 1988), americký hráč amerického fotbalu
 Arthur Brown (* 1942), anglický rock and rollový hudebník
 Barnum Brown (1873–1963), americký paleontolog
 Barry Brown (1962–2004), jamajský zpěvák reggae
 Bobbi Kristina Brown (1993–2015), americká herečka a zpěvačka
 Bobby Brown (* 1969), americký R&B zpěvák, skladatel a tanečník
 Byron Brown (* 1958), americký politik a starosta Buffala
 Claire Ross-Brown (* 1972), anglická herečka
 Clifford Brown (1930–1956), americký jazzový trumpetista
 Colton Brown (* 1991), americký zápasník–judista afroamerického původu
 Curtis Lee Brown (* 1956), americký astronaut
 Dan Brown (* 1964), americký spisovatel bestsellerů
 Danny Joe Brown (1951–2005), americký hudebník, skladatel a zpěvák
 David Brown (1956–2003), americký lékař a astronaut
 David Brown (policista) (* 1960), americký policejní důstojník
 Dean Brown, jazzový kytarista
 Derren Brown (* 1971), britský psycholog a iluzionista
 Donald Brown (* 1987), hráč amerického fotbalu
 Douglas Clifton Brown (1879–1958), britský konzervativní politik
 Dustin Brown, více osob, rozcestník
 Earlene Brownová (1935–1983), americká atletka, věnující se vrhu koulí a hodu diskem
 Ernest Brown (1881–1962), britský politik
 Fernando Orlando Brown, panamský reggaetonový zpěvák, známý jako Nando Boom
 Ford Madox Brown (1821–1893), anglický malíř narozený ve Francii
 Fredric Brown (1906–1972), americký novinář, scenárista, humorista a spisovatel
 Garnett Brown (* 1936), americký jazzový pozounista
 George Mackay Brown (1921–1996), skotský básník, prozaik a dramatik
 Glenn Brown (* 1966), anglický malíř
 Godfrey Brown (1915–1995), britský atlet
 Gordon Brown (* 1951), britský premiér
 Greg Brown – více osob, rozcestník
 Herbert C. Brown (1912–2004), americký organický chemik, nositel Nobelovy ceny
 Charles Brockden Brown (1771–1810), americký spisovatel
 Charles E. Brown (fotograf) (1896–1982), anglický letecký fotograf
 Chris Brown (* 1989), americký zpěvák
 Chris Brown (atlet) (* 1978), bahamský atlet, sprinter
 Christopher Boyd Brown (* 1972), americký teolog
 Christopher Jonathan Brown, uměleckým jménem Chris Barrie, anglický herec a bavič
 Chuck Brown (1936–2012), americký funkový kytarista, zpěvák
 Ian Brown (* 1963), anglický zpěvák
 Ian Brown (dramatik) (* 1951), skotský dramatik a básník
 Isaiah Brown (* 1997), anglický fotbalový útočník
 Jackson Browne (* 1948), americký folkový hudebník
 James Brown (1933-2006), americký zpěvák a skladatel
 James Duff Brown (1862–1914), britský knihovník
 Janet Brown (1923–2011), britská herečka
 Jasmin Savoy Brown (* 1994), americká herečka
 Jim Brown (* 1936), americký fotbalista
 Jim Brown (fotbalista) (1908–1994), skotsko-americký fotbalista
 Joe Brown (1930–2020), anglický horolezec
 John Brown (1800–1859), americký politický aktivista, odpůrce otrokářství
 John-Lewis Brown (1829–1890), francouzský malíř a rytec
 José Luis Brown (1956–2019), argentinský fotbalista
 Judi Brownová (* 1961), americká politička a sportovkyně
 Julie Caitlin Brownová (* 1961), americká herečka a zpěvačka
 Kate Brown (* 1960), americká politička
 Katie Brown (* 1981), americká sportovní lezkyně
 Kerrith Brown (* 1962), britský zápasník – judista
 Lancelot Brown (1715/1716–1783), anglický zahradní architekt
 Les Brown (hudebník) (1912–2001), americký jazzový hudebník
 Louise Brown (* 1978), první osoba, která se narodila po asistované reprodukci
 Marion Brown (1931–2010), americký jazzový altsaxofonista
 Mark Neil Brown (* 1951), americký astronaut
 Mel Brown (1939–2009), americký bluesový zpěvák a kytarista
 Melanie Brown (* 1975), britská zpěvačka, členka Spice Girls
 Mick Brown (* 1956), americký rockový bubeník
 Michael E. Brown (* 1965), americký astronom
 Michael S. Brown (* 1941), americký genetik a vysokoškolský pedagog
 Michele Brownová (* 1939), australská atletka
 Millie Bobby Brownová (* 2004), britsko-americká herečka a modelka
 Neil Brown Jr. (* 1980), americký herec a zpěvák
 Nicole Brown Simpsonová (1959–1994), manželka O. J. Simpsona
 Norman Brown (kytarista) (* 1963), americký zpěvák a kytarista
 Olympia Brownová (1835–1926), americká liberální teoložka
 Pete Brown (* 1940), anglický zpěvák a textař
 Peter Brown (* 1954), australský paleontolog a antropolog
 Peter Hugh Brown (* 1947), novozélandský římskokatolický kněz, biskup
 Ray Brown, více osob, rozcestník
 Rex Brown (* 1966), americký baskytarista
 Robert Brown (1773–1858), skotský botanik, objevil Brownův pohyb
 Roger Brown (1925–1997), americký psycholog
 Ruth Brown (1928–2006), americká zpěvačka
 Sam Brown, více osob, rozcestník
 Sherrod Brown (* 1952), americký demokratický senátor
 Scott Brown, více osob, rozcestník
 Stephanie Brown-Traftonová (* 1979), americká atletka, olympijská vítězka v hodu diskem
 Sterling K. Brown (* 1976), americký herec
 Tally Brown (1924–1989), americký herec
 Thomas Brown (1778–1820), skotský filozof, metafyzik a básník
 Veronica Campbellová-Brownová (* 1982), jamajská sprinterka, dvojnásobná olympijská vítězka
 Wes Brown (* 1979), anglický fotbalista

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení